SATCOM steht für:

 Satellitenkommunikation, die über einen Satelliten hergestellte bidirektionale Telekommunikation zwischen zwei Bodenstationen
 Chinasat, auch China Satcom, ein Betreiber von Kommunikationssatelliten aus China
 Satcom (Satellit), eine ehemalige Familie geostationärer Kommunikationssatelliten des Betreibers RCA Americom
 Wideband Global SATCOM, ein militärisches Satellitenkommunikationssystem des US-Verteidigungsministeriums
 FLTSATCOM, ein ehemaliges Satellitenkommunikationssystem der US Navy
 ND SatCom, ein Unternehmen mit Sitz in Immenstaad am Bodensee